O 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (5º GAC AP) é uma unidade de artilharia autopropulsada, do Exército Brasileiro, aquartelada em Curitiba (Paraná). O Grupo tem por missão fornecer apoio de fogo de artilharia à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. Possui a denominação histórica de Grupo Salomão da Rocha, em homenagem ao Capitão Salomão da Rocha, que sob o comando do Coronel Moreira César tombou na Campanha de Canudos.

Ligações externas 
 
 

Grupos do Exército Brasileiro
Instituições militares de Curitiba
Unidades de artilharia do Exército Brasileiro
Fundações no Paraná em 1894